Robin Haase e Matwé Middelkoop erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno da Santiago González e da Édouard Roger-Vasselin.

In finale Ivan Dodig ed Austin Krajicek hanno battuto Rohan Bopanna e Matthew Ebden con il punteggio di 7-65, 2-6, [12-10].

Teste di serie 

  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (primo turno)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (primo turno)

  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (Campioni) 
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (quarti di finale)

Wildcard 

  Tallon Griekspoor /  Botic van de Zandschulp (primo turno)

  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Qualificati 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (semifinale)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (qualificati)

  Jonathan Eysseric /  Denys Molčanov (primo turno)

Qualificati 
  Sander Gillé /  Joran Vliegen

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

ABN AMRO Open 2023